Thomas Greilinger (né le  à Deggendorf) est un joueur allemand de hockey sur glace et de roller in line hockey.

Carrière 
Dès ses débuts au niveau professionnel dans le club de sa ville natale, le Deggendorfer SC, avec qui il accède à l'Oberliga, Thomas Greilinger est sélectionné pour l'équipe d'Allemagne Espoirs. L'attaquant est recruté pour jouer en élite en 1999 par les München Barons et devient champion d'Allemagne à la fin de cette première saison. Il passe ensuite chez les SERC Wild Wings et les Ice Tigers de Nuremberg qu'il quitte à cause de mésententes avec l'entraîneur Greg Poss. Il fait l'objet d'un échange avec Tomáš Martinec, joueur des Adler Mannheim. Malgré un bon début, il part de commun accord au cours de la saison 2004-2005 et revient au Deggendorfer SC. Il signe un contrat avec les Straubing Tigers pour faire la saison 2005-2006 de 2. Bundesliga, mais il se blesse gravement au genou.

Après un long traitement de rééducation, il s'engage pour les Iserlohn Roosters avant la saison 2006-2007. Cependant, après une nouvelle blessure au genou alors qu'il joue le Championnat du monde de roller in line hockey IIHF 2006, le joueur décide de prendre sa retraite sportive à l'âge de 24 ans. Les médecins l'autorisent à une carrière en amateur, il revient encore au Deggendorfer SC qui participe à la Ligue de hockey de Bavière puis en Oberliga. Greilinger revient en élite en 2008 grâce au ERC Ingolstadt. Avec cette équipe, il joue à son meilleur niveau, intègre l'équipe d'Allemagne de hockey sur glace et joue aux Jeux olympiques d'hiver de 2010, devient champion d'Allemagne en 2014.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1997-1998|| Deggendorfer SC|| Oberliga || 32|| 4|| 6|| 10|| 6|| 5|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 1998-1999|| Deggendorfer SC || Oberliga || 41|| 8|| 21|| 29|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|1999-2000|| Deggendorfer SC || Oberliga || 52|| 53|| 35|| 88|| 78|| -||- || -|| -|| -
|-
| München Barons|| DEL|| -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2000-2001|| Schwenningen Wild Wings || DEL || 54|| 9|| 13|| 22|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Nürnberg Ice Tigers || DEL|| 44|| 14|| 16|| 30|| 14|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2002-2003|| Nürnberg Ice Tigers || DEL|| 48|| 9|| 14|| 23|| 52|| 5|| 3|| 1|| 4|| 4
|-
| 2003-2004|| Nürnberg Ice Tigers || DEL|| 51|| 17|| 22|| 39|| 16|| 6|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Adler Mannheim||  DEL|| 31|| 10|| 16|| 26|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Heilbronner Falken|| Oberliga || 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -||- 
|-
| 2006-2007|| Deggendorfer SC || Regionalliga || 29|| 42|| 38|| 80|| 60|| 8|| 9|| 9|| 18|| 0
|-
| 2007-2008|| Deggendorfer SC || Oberliga || 54|| 52|| 54|| 106|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| ERC Ingolstadt|| DEL|| 52|| 15|| 19|| 34|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| ERC Ingolstadt|| DEL|| 55|| 38|| 35|| 73|| 44|| 8|| 1|| 1|| 2|| 29
|-
| 2010-2011|| ERC Ingolstadt|| DEL|| 24|| 13|| 10|| 23|| 8|| 4|| 3|| 3|| 6|| 6
|-
| 2011-2012|| ERC Ingolstadt|| DEL|| 47|| 22|| 32|| 54|| 20|| 9|| 10|| 7|| 17|| 4 
|-
| 2012-2013|| ERC Ingolstadt|| DEL|| 38|| 16|| 28|| 44|| 22|| 6|| 3|| 1|| 4|| 2
|-
| 2013-2014|| ERC Ingolstadt|| DEL|| 42|| 11|| 17|| 28|| 6|| 21|| 5|| 11|| 16|| 16
|-
| 2014-2015 || ERC Ingolstadt|| DEL || 47||9 ||23 || 32||10 ||17 || 4||11 ||15 ||0
|-
| 2015-2016 || ERC Ingolstadt|| DEL || 52 ||20 ||20 || 40||24 ||2 || 0||0 ||0 ||0
|-
| 2016-2017 || ERC Ingolstadt|| DEL || 45||16 ||10 || 26||10 ||2|| 0||1 ||1 ||0
|-
| 2017-2018 || ERC Ingolstadt|| DEL || 52||17 ||17 || 34||10 ||5 || 3||1 ||4 ||0
|-
| 2018-2019 || ERC Ingolstadt|| DEL || 52||13 ||22 || 35||20 ||7 || 2||5 ||7 ||4
|-
| 2019-2020|| Deggendorfer SC || Oberliga || 35|| 39|| 41|| 80|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Deggendorfer SC || Oberliga || 22|| 23|| 23|| 43|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| Deggendorfer SC || Oberliga ||  ||

Références 
  

Naissance en août 1981
Naissance à Deggendorf
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Roller in line hockey en Allemagne
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur des München Barons
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur des Heilbronner Falken
Joueur du Adler Mannheim